Сендай — японский город с особым административно-правовым статусом, административный центр префектуры Мияги.
 Сендай — железнодорожная станция в японском городе Сендай.
 Вирус Сендай — вид вирусов из семейства парамиксовирусов.
 АЭС Сендай — атомная электростанция в Японии. 
 (3133) Сендай — астероид главного пояса, который был назван в честь японского города Сендай.